Спирит (в оригинале ) — бывшая команда-конструктор Формулы-1 из Великобритании, основанная в 1981 году. Команда участвовала в чемпионате Европейской формулы-2 1982 года, а затем в Формуле-1 в — годах. В 23 проведённых гонках Формулы-1 лучшим результатом команды было седьмое место в Гран-при Нидерландов 1983 года.

Формула-2 

Spirit Racing была основана в августе 1981 года экс-сотрудниками гоночной команды Марч Джоном Уикэмом и Гордоном Коппаком при поддержке Bridgestone и Honda, которые были заинтересованы, чтобы вернуться в Формулу-1 в качестве поставщиков двигателей. Изначально они хотели участвовать в чемпионате Европейской Формулы-2 1982 года, поэтому в команду был привлечен экс-дизайнер Макларен Джон Болдуин, чтобы вместе с Коппаком спроектировать шасси для болида Spirit 201, на который решили установить 2-литровый двигатель V6 компании Honda. Благодаря спонсорской поддержке Мальборо и способным водителям — Стефану Юханссону и Тьерри Бутсену — команда быстро достигла успеха, заняв поул-позицию в 8 из 13 этапов чемпионата, а также одержав три победы в гонках (Бутсен).

Формула-1 
Ещё до завершения чемпионата Формулы-2 1982 года, Honda выпустила прототип турбированных двигателей для Формулы-1. После получения опытного образца двигателя, команда Spirit изменила шасси своего болида Spirit 201 в соответствии с регламентом Формулы-1 и начала тестовые программы с новым двигателем в ноябре 1982 года на трассе Сильверстоун, планируя выступить в Формуле-1 в течение сезона 1983 года. Концерн Honda старался держаться в тени, как и ранее, когда они впервые принимали участие в Формуле-1, поэтому команда избегала тестовых заездов вместе с другими командами Формулы-1, а то и вовсе устраивала заезды в Уиллоу-Спрингс и Риверсайд в Калифорнии. По этой же причине команда отказалась от талантливого Бутсена, решив выступить в чемпионате одной машиной и оставив в качестве пилота Юханссона, провалившего в 1980 году свой дебют в Формуле-1 за команду Shadow Racing Cars из-за вышедшего из строя топливного насоса.

После дополнительного тестирования в Жакарепагуа, команда совершила свой конкурентный дебют в Формуле-1 в апреле 1983 года в не входившей в зачёт чемпионата мира Гонке чемпионов 1983 года на трассе Брэндс-хэтч. Среди 13 болидов Юханссон установил второе лучшее время в свободных заездах, но из-за проблем с двигателем в квалификации стартовал лишь 12-м. В гонке же он сошёл с дистанции из-за пробитого радиатора после столкновения с Роберто Герреро из команды Theodore Racing. После этого в Spirit продолжили тестовые программы заездами в Сильверстоун, Брэндс-Хэтч и Донингтон Парк для того, чтобы официально дебютировать в июле 1983 года на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

Команда участвовала в гонках Формулы-1 до предпоследней гонки сезона Гран-при Европы в Брэндс-Хэтче. Юханссон, как правило, квалифицировался лучше большинства болидов с атмосферными двигателями и даже занял седьмое место в Зандвоорте, но механические проблемы продолжали мешать гонкам. В то время пока команда разрабатывала свой первый болид Формулы-1 Spirit 101, в Honda всё больше беспокоились из-за отсутствия прогресса и пытались договориться о сотрудничестве с Уильямс. После провального уик-энд для команды Spirit в Монце, где был представлен болид Spirit 101, а Юханссон на прежнем болиде снова сошёл с гонки из-за технических проблем, японская компания решила поставлять свои двигатели команде Уильямс, из-за чего Spirit пропустил финальную гонку сезона в Кьялами.

Тем не менее, Spirit решили продолжить свои выступления в 1984 году с турбированными двигателями компании Hart. Для выступлений были приглашены два пилота — дважды чемпион мира Эмерсон Фиттипальди и богатый итальянец Фульвио Баллабио. Однако Фиттипальди после тестовых заездов признал машину неконкурентоспособной и решил уйти в Indycar, а Баллабио отказали в суперлицензии. В итоге единственным водителем команды стал Мауро Бальди, а чуть позже в команде появился и Хуб Роттенгаттер. Финансирование команды было настолько слабым, что не всегда удавалось взять с собой запасной двигатель, из-за чего, например, Гран-при Детройта пришлось заканчивать на устаревшем двигателе Cosworth DFV. Лучшими результатами команды стало восьмое место, которое трижды занимал Балди и один раз Роттенгаттер.

Шасси Spirit 101 были модернизированы в течение 1984 года и доведены до ума к началу сезона 1985 года. Команде удалось договориться с пилотом Алленом Бергом о присоединении к команде в течение сезона. В первых трех гонках сезона 1985 года Балди так и не смог завершить ни одну гонку из-за технических неполадок. Финансирование стало только хуже и Джон Уикэм принял предложение от Теда Тоулмена продать команде Toleman контракт на поставку шин Pirelli и уйти из Формулы-1. Тем не менее, Уикэм обещал вернуться с новым болидом уже в 1986 году, но этого так и не произошло.

Формула-3000 
Spirit вернулись в гонки участием в Formula 3000 в 1988 года, пилотами команды были Бертран Гашо, Стив Кемптон и Паоло Барилла, имевшие некоторый успех. Но Уикэм покинул команду в середине сезона, продав её экс-пилоту Стиву Кемптону, а уже к концу года команда развалилась окончательно.

Статистика выступлений

Формула-2

Формула-1

Ссылки 

Спирит
Автогоночные команды Великобритании